Chocabeck – album di Zucchero Fornaciari del 2010
 Chocabeck – singolo di Zucchero Fornaciari dell'omonimo album
 Chocabeck World Tour – tour di Zucchero Fornaciari